Херу́т (, «свобода») — израильское политическое движение, основанное в июне 1948 года членами «Эцела» (Иргун цваи леумми) с целью превратить «Эцел» из подпольной боевой организации в парламентскую партию, что и произошло, начиная с октября 1948 года.

1948 — 1973 

Основателем и первым лидером партии был Менахем Бегин; среди основателей «Херута» были  доктор И. Бадер, Э. Меридор, Эстер Разиэль-Наор, Я. Меридор , Э. Ланкин, Х. Ландау.
 
На выборах в Кнессет 1-го созыва, прошедших 25 января 1949 года, движение  «Херут» получило 11,5 % голосов (14 мандатов).

В преддверии выборов в кнессет 1965 года, на базе «Херута» и Либеральной партии, был создан блок «ГАХАЛ», получивший на выборах 26 мандатов.

В 1973 году, на базе «ГАХАЛа» и нескольких более мелких партий, была образована партия «Ликуд». В 1977 году бывший глава «Иргуна» Менахем Бегин стал премьер-министром Израиля в результате победы партии «Ликуд» на выборах.

С 1999 года 

Новый Херут (также Херут — Национальное Движение) был создан в 1999 году как продолжатель исторического «Херута». Согласно «Новому Херуту», необходимость в возрождении партии возникла, когда ликудовское правительство Израиля провело в жизнь соглашение по Хеврону и согласилось в Уай Плантейшн передать часть территории Иудеи и Самарии палестинской администрации. Депутаты Кнессета Бени Бегин (сын Менахема Бегина), Михаэль Кляйнер и Давид Реэм вышли из «Ликуда» и основали национальное еврейское движение – политический инструмент продолжения борьбы за Страну Израиля. Такие авторитетные фигуры, как экс-премьер страны Ицхак Шамир, известный политик, публицист и писатель Шмуэль Кац поддержали использование исторического имени новым-старым движением.

После неудачи на выборах, Бени Бегин на время покинул политику, и движение возглавил Михаэль Кляйнер. «Новый Херут» пользовался поддержкой связанного с «Ликудом» молодёжного движения «Бейтар» и участвовал в сессии Всемирного еврейского конгресса. На следующих выборах в 2003 году Кляйнер объединился с Барухом Марзелем, но партия не смогла преодолеть 2 % барьер и не вошла в Кнессет (набрала 36 000 голосов, при 47 000 минимальных). На выборах 2006 года «Херут» вновь не преодолел барьер. Также и Барух Марзель, на этот раз во главе «Еврейского национального фронта», не преодолел барьер. Незадолго до выборов 2009 года Кляйнер вслед за Бени Бегиным вернулся в «Ликуд», но, в отличие от него, депутатом не стал.

К выборам 2009 года Барух Марзель решил возглавить созданную раввином Шаломом Вольпо партию «Эрец Исраэль Шелану», таким образом, после последней неудачи на выборах 2006 партия больше не выдвигалась в Кнессет и прекратила своё существование. Партия «Эрец Исраэль Шелану» прошла вошла в блок «Ихуд Леуми», получивший в Кнессете 18-го созыва 4 места, одно из которых занял её депутат, Михаэль Бен-Ари. Сам Барух Марзель решил не избираться в кнессет.

Примечания

Ссылки 
 
 Glossary of Israeli Parties and Personalities - 1948-1981 :en:Jerusalem Center for Public Affairs (JCPA)

Политические партии Израиля
Появились в XX веке в Израиле
Организации, закрытые в 1988 году
1948 год в Израиле